Model J steht für:

 Curtiss Model J, Wasserflugzeug von Glenn Curtiss
 Yellow Cab Model J, Taximodell von Yellow Cab